Гарри Львович Аким (6 мая 1930 год, Ленинград — 2007 год) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, основоположник кислородной отбелки целлюлозы.

Биография 
Родился в Ленинграде 6 мая 1930 года в семье учёного Льва Эфраимовича Акима (17.05.1893-9.05.1970)).

Окончил с отличием Ленинградский технологический институт им. В. М. Молотова (1953), ученик профессора Н. П. Перекальского, и аспирантуру на кафедре химии древесины и целлюлозы Лесотехнической академии, где учился у Виктора Михайловича Никитина.

В 1955—1956 годах Г. Л. Аким и В. М. Никитин изобрели принципиально новый метод отбелки целлюлозы — кислородную (бесхлорную) отбелку (молекулярным кислородом в щелочной среде).

Кандидат (1957), доктор (1977) технических наук, доцент (1962), профессор (1978).

В 1956—1968 годах на научно-преподавательской работе в Лесотехнической академии. С 1968 года — научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

Вечером 9 июня 2007 года ушел из дома на даче (карьер Мяглова, Железнодорожная улица, 22, на территории Всеволожского района Ленинградской области) и не вернулся. Через месяц, 10 июля, в том же дачном посёлке были обнаружены останки, по приметам сходные с пропавшим учёным.

Публикации 
 Практические работы по химии древесины и целлюлозы [Текст] : допущено М-вом высш. и сред. спец. образования СССР в качестве учебника для студ. вузов / А. В. Оболенская, В. П. Щеголев, Г. Л. Аким и др.; ред. В. М. Никитин. — М. : Лесная промышленность, 1965. — 412 с. : ил.
 Делигнификация и облагораживание небеленой целлюлозы кислородно-щелочным методом [Текст] : автореферат дис. … канд. техн. наук / Г. Л. Аким; науч. рук. В. М. Никитин ; Ленинградская лесотехническая академия им. С. М. Кирова. — Л., 1957. — 16 с. : табл. -
 Кислородно-щелочная отбелка целлюлозы [Текст] : автореферат дис. … д-ра техн. наук : 05.21.03 / Г. Л. Аким ; Ленинградская лесотехническая академия им. С. М. Кирова. — Л., 1977. — 51 с. : табл. — Библиогр.: с. 50-51.
 Новое в отбелке волокнистых полуфабрикатов [Текст] : обзорная информация по важнейшим научным и научно-техническим проблемам, предусмотренным пятилетним планом развития народного хозяйства / Г. Л. Аким, М. А. Акежев, В. М. Ильина, Н. И. Литвинова ; ВНИПИЭИлеспром. — М. : [б. и.], 1980. — 48 с. : ил.

Примечания

Источники 
 Гарри Львович Аким
 «Российская лесная газета» № 31—32 (213—214) от 31.07.2007 (Некролог)
 Фото

Выпускники Санкт-Петербургского университета растительных полимеров
Выпускники Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Преподаватели Санкт-Петербургского лесотехнического университета
Химики СССР
Химики России